

Persone 
 Wakana Yamazaki – attrice e doppiatrice giapponese
 Wakana Ōtaki – musicista, compositrice e cantante giapponese

Personaggi fittizi 
 Wakana Gojo – personaggio protagonista del manga e anime My Dress-Up Darling
 Wakana Sakai – personaggio del manga Tari Tari
 Wakana Morizono – personaggio del franchise di Pretty Rhythm: Rainbow Live

Altro 
 Wakan Konkō-bun – stile di scrittura giapponese